Пуэбла-де-Санчо-Перес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сафра-Рио-Бодион. Занимает площадь 57 км². Население — 2910 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 78 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Бадахоса